Гојло је насељено место у саставу града Кутине, у Мославини, Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Гојло је имало 377 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Гојло је имало 438 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Кутина
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Мославина